Die German Open 2017 im Tischtennis waren das elfte Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 7. bis 12. November 2017 im deutschen Magdeburg statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die German Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. August 2020)
 Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. August 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Magdeburg
Tischtenniswettbewerb in Deutschland
Tischtennisveranstaltung 2017